Михаил Петрович Диды́к (род. 20 ноября 1963) — украинский певец (лирико-драматический тенор). Народный артист Украины (1999).

Биография 
Родился 20 ноября 1968 года в селеКолубаевцы (ныне Каменец-Подольский район, Хмельницкая область, Украина).

В 1991 год окончил КГК имени П. И. Чайковского (класс Владимира Тимохина).

В 1993 году окончил целевую аспирантуру-стажировку.

В 1988—1994 годах работал в оперной труппе при КГК имени П. И. Чайковского.

С 1994 года — в Национальной опере Украины

Партии 
 «Евгений Онегин» П. И. Чайковского — Ленский
 «Пиковая дама» П. И. Чайковского — Герман «Мадам Баттерфляй» Дж. Пуччини — Пинкертон
 «Богема» Дж. Пуччини — Рудольф
 «Риголетто» Дж. Верди — Герцог
 «Игрок» С. С. Прокофьева — Алексей

 Награды и премии 
 Заслуженный артист Украины (1996).
 Государственная премия Украины имени Тараса Шевченко (1998) — за исполнение партии Герцога в оперном спектакле «Риголетто» Дж. Верди в Национальной опере Украины.
 Народный артист Украины (1999).
 Кавалер ордена «За заслуги» ІІІ степени (2001)

 Примечания 

 Литература 
 Шевченківські лауреати. 1962—2001: Енциклопедичний довідник. — К., 2001. — С. 140—141.
 Дідик М. Наша віра і надія пов’язані з Україною… // У Кобзаревій славі. — К., 1999.
 Гнидь Б. П. Виконавські школи України. — К.: НМАУ, 2002.
 Полищук Татьяна. Дидык ещё споет на родине // День. — 1999. — 12 июня.
 Хархалис Елена. Кто он — Германн или Ленский? // Зеркало недели. — 2003. — № 28.
 Москалец Александр. Украинцы на оперном фронте: прорыв или поражение? // Зеркало недели. — 2004 — № 1.
 Гладченко Павло''. Працею звеличені: Художньо-документальні нариси про славних людей Кам’янеччини. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2009. — С. 62—66.

Ссылки 

Персоналии:Киевский театр оперы и балета имени Тараса Шевченко
Выпускники Киевской консерватории
Теноры